Robert Huntington (1637-1701) ; ecclésiastique et orientaliste anglais. 
 Robert Huntington (1869-1949) ; joueur de tennis américain.